cytrus Citrus – rodzaj roślin z rodziny rutowatych

Muzyka:
 Cytrus – polski zespół muzyczny 
 Citrus – japońska grupa muzyczna
 Citrus – album Asobi Seksu

Miejscowości w USA:
 Citrus – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Citrus (ang. Citrus County) – w stanie Floryda